Henrietta Adelajda Sabaudzka (ur. 6 listopada 1636 w Turynie; zm. 13 czerwca  1676 w Monachium), księżniczka Sabaudii, księżna Bawarii.

Życiorys 
Henrietta Adelajda urodziła się w Turynie jako córka Wiktora Amadeusza I, księcia Sabaudii, który zmarł kiedy miała rok. Jej matką była Krystyna Maria Burbon, córka Henryka IV, króla Francji, i królowej Marii Medycejskiej. Jej wujami ze strony matki byli: Ludwik XIII, król Francji, Mikołaj Henryk, książę Orleanu i Gaston, książę Andegawenii, Alençon i Orleanu. Jej wujkami przez małżeństwo byli: Filip IV Habsburg, król Hiszpanii i Karol I Stuart, król Anglii.

8 grudnia 1650 roku wyszła za mąż za Ferdynanda Marię, przyszłego elektora Bawarii. Następnego roku mąż Henrietty został elektorem, po śmierci jego ojca Maksymiliana I Bawarskiego. Henrietta miała duży wpływ na bawarską politykę. Zawiązano sojusz pomiędzy Francją a Bawarią przeciwko Austrii. Miała również duży wpływ na budowę Theatinerkirche i pałacu Nymphenburg. Zapraszała do Monachium wielu włoskich artystów i wprowadziła włoską operę do Bawarii. Zmarła w nocy  z 17 na 18 marca  w Monachium.

Dzieci 
 Maria Anna Krystyna Wiktoria (1660-1690), żona Ludwika Burbona, delfina Francji
 Maksymilian II Emanuel (1662–1726), elektor Bawarii
 Ludwika Małgorzata Antonina (1663-1665), księżniczka Bawarii
 Ludwik Amadeusz Wiktor (1665-1665), książę Bawarii
 Kajetan Maria Franciszek (1670-1670), książę Bawarii
 Józef Klemens Kajetan (1671–1723), elektor i arcybiskup Kolonii
 Wioletta Beatrycze (1673-1731), żona Ferdynanda (III) Medyceusza

Rodowód 

Literatura:

-R.von Bary, Henriette Adelaide Kurfurstin von Bayern, Verlag Friedrich Pustet, 2004.

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1636
Zmarli w 1676
Żony władców
Ludzie urodzeni w Turynie